Az Úrvalsdeild 1928-as szezonja volt a bajnokság tizenhetedik kiírása. A bajnokságban már csak három csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

Izlandi|Izland 1
1928